Barbe je priimek več oseb:
 Blaise-Henry-Donatien Barbe, francoski general
 Paul-Louis-Arthur Barbe, francoski general